Мисс Мира 2004 () — 54-й ежегодный конкурс красоты, проводился 6 декабря 2004 года в Beauty Crown Cultural Center, Санья, Китай. За победу на нём соревновалось 106 претенденток, победительницей стала представительница Перу — Мария Хулия Мантилья.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды 
Лучший костюм

Лучшая Эрудиция

Топ 
Top 15*

1. Перу
 2. Доминиканская Республика
 3. Филиппины
 4. Тринидад и Тобаго
 5. Польша

 6. Чешская Республика
 7. Россия
 8. Вьетнам
 9. Китай
 10. Нигерия

Топ 5
 1. Доминиканская Республика
 2. Перу
 3. Филиппины
 4. Польша
 5. США

Выход

Пляжная красота

Мисс Спорт

Мисс талант

Топ модель

Мисс зрительских симпатий

Участницы

Заметки

Дебют

Вернулись 

Последний раз участвовали в 1988 году:
 
Последний раз участвовали в 1993 году:
 
Последний раз участвовали в 1994 году:
 
Последний раз участвовали в 1997 году:
 
Последний раз участвовали в 2000 году:
 
 
Последний раз участвовали в 2002 году:

Отказались 
  – Сильвия Хакл - отказалась в самую последнюю минуту по личным причинам из-за того, что она потеряла весь свой багаж после прибытия в Санью, и грубого обращения к ней от сотрудников МВД 
 - Трейси Линн Д. Де Росарио - Из-за финансовых проблем и отсутствия спонсорства.
  - Мария Химена Ривас Фернандес - Из-за проблем с визой.

Нет шоу 
  — Кармен Хамдауи
  — Люсин Товмасян
  – Нелли Дембо Осонго - из-за отсутствия спонсорства и проблем с визой. Однако она конкурировала год спустя на Мисс мира 2005.
  — Дамарис Стефани Гарсия Герреро
  — Флоренция Зека
  — Содтуя Чаадрабал
  

Никогда не подтверждено

Замены 
  — Мисс Аруба 2003, Фатима Сали не смогла участвовать в Мисс Вселенная и Мисс Мира 2004 из-за проблем с её национальностью. Она была заменена Луисана Никуали Цицилия.
  — Мари-Лиис Салло
  — Клаудия Хейн 
  — Победительница Femina Miss India World 2004, Лакшми Пандит отдала корону 2-й финалистке - Саяли Бхагат, после того как выяснилось, что она дала ложную информацию о своём возрасте и солгала о своём семейном положении.
  — Конни Росс

Изменения 
 Голландия изменила своё название на Нидерланды.

Участие в других конкурсах красоты

См. также 
 Мисс Вселенная 2004
 Мисс Интернешнл 2004
 Мисс Земля 2004

Примечания

Ссылки 
 Мисс Мира 2004

Мисс мира
События 6 декабря
Ноябрь 2004 года
2004 год в Китае